

Pathologie végétale 
 Pourriture aqueuse
 Pourriture blanche (page d'homonymie),
 Pourriture bleue,
 Pourriture brune :
 Pourriture cubique, maladie cryptogamique du bois,
 Pourriture brune de la pomme de terre, maladie bactérienne de la pomme de terre,
 Pourriture brune des cabosses du cacaoyer, maladie cryptogamique,
 Pourriture du bois
 Pourriture du cœur :
 pourritures du cœur du palmier à huile,
 pourriture du cœur de l'ananas,
 Pourriture fibreuse, voir Pourriture blanche,
 Pourriture grise, maladie cryptogamique due au champignon Botrytis cinerea,
 Pourriture molle :
 maladie cryptogamique provoquée par des micro-champignons qui détruisent la cellulose du bois,
 Pourriture molle bactérienne, causée par différents espèces de bactéries, le plus souvent des bactéries gram-négatives,  
cf. jambe noire, maladie bactérienne qui affecte les champs de pomme de terre ainsi que les tubercules en cours de stockage,
 Pourriture noble, champignon, Botrytis cinerea, qui se développe sur les baies de raisin,
 Pourriture phoméenne : gangrène de la pomme de terre.
 Pourriture rouge des tiges ou morve rouge : maladie cryptogamique de la canne à sucre
 Pourriture verte

Voir aussi 

 Pourridié
 Carie (pathologie végétale)

Pathologie animale 
 Pourriture bactérienne des nageoires.

Littérature 

 Pourriture noble, Hautécriture, œuvre de Daniel Reynaud (1979),
 De la Pourriture : comparaison des deux éditions 1984 et 1993 du Dictionnaire des Philosophes où l'on expose l'accumulation invraisemblable de fraudes et de censures d'une édition à l'autre, œuvre de Jean-François Raguet (2000),
 .

Science fiction 
 Pourriture fondante, affection imaginaire, apparaissant dans le cycle de fiction des Inhibiteurs.

Voir aussi 

 Maladie cryptogamique

Symptôme en phytopathologie